Zade steht für:

 einen hebräischen Buchstaben, siehe Tzade

Zade ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Zade (1880–1949), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Alisher Latif-Zade (* 1962), tadschikischer Komponist
 Beatrice Zade (1875–1948), schwedische Schriftstellerin
 Eser Zade, türkischer Tänzer 
 Luisa Islam-Ali-Zade (* 1971), Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Zadeh